Чишма — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Байрамгуловского сельского поселения.

География 
Расположена в западной части района, на северо-восточном берегу Аргазинского водохранилища на реке Миасс. Расстояние до районного центра села Аргаяш 33 км.

Первое название: Ключёвка. Со временем стало использоваться башкирское название Чишма, означающее источник, ключ, родник. Основана на месте организованных в XIX веке заимок.

Население

Улицы 
 Дачный,
 Приозерная,
 Солнечная.

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района